Kobylnica steht für:

 Kobylnica, Dorf und Sitz der Gmina Kobylnica im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern
 Kobylnica (Swarzędz), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen
 Kobylnica (Kruszwica), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Kobylnica (Maciejowice), Dorf in der Woiwodschaft Masowien
 Kobylnica Ruska, Dorf in Südost-Polen
 Kobylnica Wołoska, Dorf in der Landgemeinde Gmina Wielkie Oczy